Хрящев — славянская фамилия.
 Хрящев, Андрей Алексеевич (1900—1982) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Хрящев, Сергей Иванович — российский парафутболист.